Geografia:
 Nassau (Bahames), capital de les Bahames.
 Nassau (Illes Cook), illa de l'arxipèlag de les Cook.
 Nassau (Minnesota)
 Nassau (Nova York)
 Nassau Bay, població dels Estats Units a l'estat de Texas.
 Nassau Village-Ratliff, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida.
 East Nassau, població dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Baarle-Nassau, municipi de la província del Brabant del Nord, al sud dels Països Baixos.
 Castell de Nassau, castell de Renània-Palatinat (Alemanya).
 Comtat de Saarwerden o de Nassau-Saarwerden, jurisdicció feudal del Sacre Imperi Romanogermànic.
 Ducat de Nassau, antic ducat alemany de 1806 a 1866, als actuals estats de Hessen i Renània-Palatinat.
 Província de Nassau, província prussiana de 1944 a 1945.
 Miscel·lània:
 Casa de Nassau, dinastia aristocràtica europea d'origen alemany
 Casa d'Orange-Nassau, branca de la Casa de Nassau, origen de la casa reial neerlandesa.
 Orde d'Orange-Nassau, orde neerlandès, creat el 1890.

 Altres:
 Comtat de Nassau